Een periode-2-element is een chemisch element in de tweede regel (of periode) van het periodiek systeem der elementen. Deze elementen kenmerken zich doordat de 1s-schil geheel met elektronen gevuld is. Van het begin tot het einde van deze periode worden de 2s- en 2p-schil opgevuld. Bij lithium bevat de 2s-schil één elektron en deze schil bevat bij beryllium twee elektronen. Vanaf boor tot en met neon wordt de 2p-schil systematisch opgevuld. 

De elementen in de tweede periode zijn in het periodiek systeem hieronder gekleurd.

Chemisch element